

Сент-Джонсбері — місто, штат Вермонт
 Сент-Джонсбері — переписна місцевість, штат Вермонт